Dario Čanađija (Belovár, 1994. április 17. –) horvát korosztályos válogatott labdarúgó, a Šibenik középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Čanađija a horvátországi Belovár városában született. Az ifjúsági pályafutását a Mladost Ždralovi, a Bjelovar és a Varteks csapatában kezdte, majd a Slaven Belupo akadémiájánál folytatta.

2011-ben mutatkozott be a Slaven Belupo felnőtt keretében. 2014-ben a Rijeka szerződtette. 2014 és 2016 között az olasz Spezia, míg a 2017–18-as szezonban a szlovén Olimpija Ljubljana csapatát erősítette kölcsönben. 2019-ben visszatért a Slaven Belupohoz. 2019-ben a Goricához, 2020-ban a román Astra Giurgiuhoz, míg 2021-ben a norvég első osztályban szereplő Sarpsborg 08-hoz igazolt. 2022-ben egy évre az Aalesundhoz írt alá. Először a 2022. április 3-ai, Kristiansund ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen lépett pályára. Első gólját 2022. július 12-én, a Sandefjord ellen idegenben 2–2-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg. 2023 januárjában a Šibenikhez írt alá.

A válogatottban  
Čanađija az U19-es, az U20-as és az U21-es korosztályú válogatottakban is képviselte Horvátországot.

Statisztikák 
2023. március 18. szerint

Sikerei, díjai 
Rijeka
 1. HNL
 Bajnok (1): 2016–17

 Horvát Kupa
 Győztes (1): 2016–17

Olimpija Ljubljana
 Prva Liga
 Bajnok (1): 2017–18

 Szlovén Kupa
 Győztes (1): 2017–18

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1994-ben született személyek
Horvát labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Slaven Belupo labdarúgói
A HNK Rijeka labdarúgói
A Spezia Calcio labdarúgói
A HNK Gorica labdarúgói
A Sarpsborg 08 FF labdarúgói
Az Aalesunds labdarúgói
A HNK Šibenik labdarúgói
A Serie B labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek